

Patronyme 

Reiter, « chevalier » en allemand, est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :
 Benjamin Reiter (né en 1958), footballeur luxembourgeois ; 
 Charles Luis Reiter (né en 1988), footballeur brésilien ; 
 Dieter Reiter (1958-), homme politique allemand ; 
 Erle Reiter (1916-2008), patineur artistique américain ;
 Ernst Reiter (né en 1962), biathlète allemand,
 Erwin Reiter (1933-2015), sculpteur autrichien,
 Friedel Reiter (1912-2001), infirmière suisse d'origine autrichienne, Juste parmi les nations,
 Hans Conrad Julius Reiter (1881-1969), médecin et SS allemand, 
 Heinrich Reiter (1930-2022), juriste allemand,
 Jim Reiter, homme politique provincial canadien,
 Justin Reiter (né en 1981), snowboardeur américain,
 Ľubomír Reiter (né en 1974), footballeur slovaque,
 Mario Reiter (né en 1970), skieur alpin autrichien,
 Raymond Reiter (1939-2002), informaticien et logicien canadien ; 
 Thomas Reiter (né en 1958), spationaute allemand.

Voir aussi 

 Syndrome de Reiter, découvert par Hans Conrad Julius Reiter
 Die Apokalyptischen Reiter, un groupe de folk death metal allemand
 le Schimmel-Reiter, un cavalier maléfique du folklore germanique
 der Blaue Reiter, mouvement pictural des années 1910
 Reiter Engineering, une écurie de course automobile allemande,
 Edmund Reitter (1845-1920), entomologiste allemand, 
 les Reître(s)